Склад збірної Бельгії на чемпіонаті Європи 2000 року 

Докладніше… 
 

Бельгія
Бельгія 2000